Sultānābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Solţānābād (ort i Alborz), 
 Solţānābād (kommunhuvudort), Khorasan, 
 Arak (provinshuvudstad), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar